Нургожа Нарымбаевич Уразов (; 20 октября 1932,  Костанайской области, Казахская ССР, СССР — 20 февраля 2016, , Казахстан) — советский и казахский , , , , журналист, , педагог.

Заслуженный деятель Казахстана (2006), заслуженный работник культуры Казахстана (1998).

Биография 
Родился в 1932 году в селе Маяк Урицкого района Кустанайской области.

В 1950 году окончил Атырауское педагогическое училище, в 1956 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

С 1951 по 1958 годы — преподаватель Мунайлинской семилетней школы, преподаватель казахского языка и литературы Жанажольской средней школы Пресногорьковского (ныне Узункольского) района Кустанайской области.

С 1958 по 1963 годы — собственный корреспондент областной газеты «Коммунизм жолы».

С 1963 по 1965 годы — работа в редакции краевой газеты «Тын өлкесі».

С 1965 по 1991 годы — руководитель регионального отделения Союза писателей Казахстана.

В последние годы работал главным редактором литературно-художественного, общественно-политического журнала «Сарыарка».

С 1966 года — член правления Союза писателей Казахстана.

Скончался 20 февраля 2016 года.

Творчество 
Первые произведения начали публиковаться на страницах республиканских газет с 1952 г. Первый цикл стихов «Жасжурек» («Молодое сердце») вошел в сборник стихов молодых поэтов (1956). Произведения переведены на русский, украинский, киргизский языки.

В 1964 году вышел сборник стихов поэта «Первая книга», затем изданы сборники «Тобольская волна», «Кто угадает?» (1967), «Радуга» (1970), «Настроение» (1975), «Парень с целины» (1977), «Орлиное гнездо» (1978).

В 1968 году выпущена повесть Н. Уразова «Письма друга» и др.

Автор более 40 книг. Широкому кругу читателей известны повести «Достар хаты», «Жауқазын шақ», пьесы «То, что остается с нами», поэтические сборники «Көніл көктемі».

Награды и звания 
 1998 — Указом Президента Республики Казахстан от 9 декабря 1998 года награждён почётным званием «Заслуженный работник культуры Республики Казахстан» — за заслуги в культуре и искусстве.
 2004 — Почётный нагрудный знак Министерства культуры и информации Республики Казахстана «Деятель культуры Казахстана» ().
 2006 — Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2006 года награждён почётным званием «Заслуженный деятель Республики Казахстан» () — за большой вклад в отечественную литературу и искусство.
 Премия Союза журналистов Казахстана им. М. Сералина.
 Правительственные медали, в том числе:
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За освоение целинных земель» (1984)
 Медаль «Ветеран труда» (дважды, 1987)
 Медаль «Астана» (1998)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «50 лет Целине» (2004)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)

Примечания

Ссылки 
 Биографии Героев и писателей СССР — Нургожа Ораз

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены Союза писателей Казахстана
Журналисты СССР
Журналисты Казахстана